The Lady Vanishes (1938), een Britse film uit 1938
 The Lady Vanishes (1979), een remake van bovengenoemde film, uit 1979